A PrvaLiga 1999–2000-es szezonja volt a bajnokság kilencedik szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Maribor Teatanic lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok